Костю́шко и Косцюшко () — фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Костюшко, Иван Иванович (1919—2018) — российский историк-славяновед.
 Костюшко, Тадеуш (1746—1817) — деятель Речи Посполитой и США.

Двойные фамилии 
 Костюшко-Валюжинич, Антон Иванович (1879—1912) — капитан 5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, герой Порт-Артурской обороны.
 Косцюшко-Валюжинич, Карл Казимирович (1847—1907) — российский археолог, основатель и первый директор Херсонесского музея.
 Костюшко-Моризе, Жак (1913—1994) — французский дипломат.
 Косцюшко-Моризе, Натали (род. 1973) — французский политический деятель.

Топоним

Австралия 
 Косцюшко — высочайшая гора Австралии.
 Косцюшко — национальный парк.

США 
  — мост в Нью-Йорке.
  — мост в городе Олбани, штат Нью-Йорк.
 Косцюшко — округ в штате Индиана.
 Косцюшко — остров в штате Аляска.

См. также 
 Костюшко Фёдорович — дьяк и секретарь канцелярии великих князей литовских Александра Ягеллона и в первые годы господства Сигизмунда I Старого
 Костюшко — дворянский род
 Восстание Костюшко
 Костюшково
 Улица Костюшко